Хейда:
 Хейда, Антон — американский гимнаст и легкоатлет, пятикратный чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Хейда, Збынек — Збынек Хейда, также Збынек Гейда (чеш. Zbyněk Hejda, 2 февраля 1930, Градец-Кралове) — крупнейший чешский поэт последней трети ХХ в